«Зри́ньски» () ― боснийский профессиональный футбольный клуб из города Мостар одноимённой общины. Основан в 1905 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Под Белым Брегом» общей вместимостью до 25 000 зрителей. Действующий участник боснийской Премьер лиги, высшего футбольного дивизиона чемпионата Боснии и Герцеговины.

История

Дерби и ультрас 
У «Зриньски» есть два дерби, это матчи с клубом «Вележ» (это противостояние называется Мостарское дерби), и матчи против «Широки-Бриег» (это противостояние называется Герцеговинское дерби).

Ультрас-группы «Зриньски»: «Ultras Mostar». Друзьями считаются фанаты клуба «Хайдук (Сплит)».

Достижения клуба 
 Премьер лига
  Чемпион (7): 2004/05, 2008/09, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22
  Вице-чемпион (2): 2006/07, 2018/19
  Бронзовый призёр (3): 1998/99, 2005/06, 2014/15

 Первая лига
  Второе место (2): 1993/94, 1997/98

 Кубок Боснии и Герцеговины
  Победитель''' (1): 2007/08

Текущий состав

Тренеры клуба 
  Франьо Владич (1995—1996)
  Блаж Слишкович (1998—1999)
  Владимир Скочаич (2000)
  Вейран Шимунич (2001)
  Ивица Барбарич (2002—2003)
  Степан Деверич (2003—2004)
  Франко Джидич (2004—2005)
  Блаж Слишкович (август 2005 — октябрь 2007)
  Драган Йович (октябрь 2007 — сентябрь 2010)
  Марьян Блудек (сентябрь — ноябрь 2010)
  Славен Муса (ноябрь 2010 — апрель 2012)
  Драган Перич (май 2012 — март 2013)
  Бранко Карачич (апрель 2013 — декабрь 2014)
  Мишо Крстичевич (февраль — март 2015)
  Винко Маринович (март 2015 — декабрь 2016)
  Ивица Барбарич (декабрь 2016 — март 2017)
  Блаж Слишкович (март 2017 — июнь 2018)
  Анте Мише (июнь — август 2018)
  Блаж Слишкович (август 2018 — июнь 2019)
  Хари Вукас (июнь — ноябрь 2019)
  Ненад Гагро (ноябрь 2019)
  Младен Жижович (ноябрь 2019 — декабрь 2020)

Статистика выступлений с 2004 года 

 Снят один балл.
 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках 

 Зриньски прошёл в следующий раунд, поскольку болельщики «Партизана» устроили беспорядки во время матчей. В результате «Партизан» был дисквалифицирован, а футбольный союз Сербии оштрафован.

Примечания

Известные игроки 
   Блаж Слишкович
   Зайко Зеба
   Ненад Гагро
   Зоран Райович
   Лука Модрич
   Юрица Пулиз
  Вальтер да Коста

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на thefinalball.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru

ФК «Зриньски»
Мостар